leopard (pantera, lampart, lampart plamisty) – ssak drapieżny

Pojazdy:
 Leopard 1 – czołg niemiecki
 Leopard 2 – czołg niemiecki, eksploatowany w Polsce, następca Leoparda 1
 VK 1602 Leopard – niemiecki prototypowy czołg rozpoznawczy
 Leopard – polski producent luksusowego samochodu Leopard 6 Litre Roadster

Okręty:
 Léopard – francuski niszczyciel z okresu II wojny światowej
 HMS Leopard – nazwa kilkunastu brytyjskich okrętów
 SMS „Leopard” – austro-węgierski krążownik torpedowy z końca XIX wieku
 SMS „Leopard” – niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej
 „Leopard” – niemiecki torpedowiec z okresu II wojny światowej

Inne:
 zespół LEOPARD – choroba, zespół wad wrodzonych noworodka
 Leopard – nazwa 5. podwersji 10. wersji systemu operacyjnego OS X (10.5 Leopard)
 Leopardus – rodzaj amerykańskich kotowatych
 Leopardus – herb szlachecki Lewart